Rio Oust

Localidades

Oust (Ariège)

Desambiguação